Зубри́цкий (, ) — польская и украинская фамилия, женская форма Зубрицкая.

Известные носители 
 Зубрицкий, Алексей Витальевич (род. 1992) — российский космонавт.
 Зубрицкий, Анатолий Фёдорович (1920—2005) — советский и украинский футболист и тренер.
 Зубрицкий, Борис Фёдорович (1930—1994) — советский государственный и партийный деятель.
 
 Зубрицкий, Денис Иванович (1777—1862) — галицко-русский учёный, историк.
 Зубрицкий, Михаил Иванович (1856—1919) — украинский галицкий этнограф, фольклорист, педагог, историк, публицист.
 Зубрицкий, Никодим (?—1724) — российский гравёр по дереву и меди.
 Зубрицкий, Славомир (род. 1963) — польский пианист и композитор.
 Зубрицкий, Юрий Александрович (1923—2007) — советский филолог-американист.
 Зубрицкий, Ярослав Яремович (род. 1974) — украинский профессиональный баскетболист.

См. также